Příjmení Kománek, přechýleně Kománková, nosí více osobností:

 Anna Kománková (1928–2020), moravská folklorní zpěvačka
 Jana Kománková (* 1974), česká novinářka a rozhlasová moderátorka
 Jiří Kománek (1937–2022), český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení